Kerker steht für:

 Kerker, alte Bezeichnung für Strafanstalt

Kerker ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Adolph Kerker (1857–1923), deutschamerikanischer Komponist
 Franz Kerker (* 1977), deutscher Politiker
 Stefanie Kerker (* 1972), deutsche Kabarettistin
 Walter Kerker (1924–1989), Schweizer Maler und Grafiker